Église Sainte-Lizaigne peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Sainte-Lizaigne, Sainte-Lizaigne

Sainte-Lizaigne